De parallelreuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 8 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Tsjechische Ester Ledecká. Zij prolongeerde haar titel. De Nederlandse deelneemster Michelle Dekker werd in de halve finale uitgeschakeld en verloor vervolgens ook de kleine finale, waardoor ze vierde werd.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finaleronde

Bronvermelding 
  Uitslagen kwalificatie run 1
  Uitslagen kwalificatie run 2
  Uitslagen finales

Vrouwen parallelreuzenslalom